Цапе́лька — деревня в южной части Струго-Красненского района Псковской области. Входит в состав Новосельской волости.

Расположение 
 Деревня расположена в 46 км к северо-востоку от города Псков на автодороге Санкт-Петербург — Псков — Киев .
 Удалённость от административного центра района — посёлка городского типа Струги Красные составляет 31 км.
 Ближайшая железнодорожная станция — деревня Новоселье (близ одноимённого села) — находится в 9 км от Цапельки.

Население 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 323 жителя, на 2011 год — 290 жителей.

История 
С 1927 до 1995 года деревня являлась центром Цапельского сельсовета. С 1927 до 1932 и с 1935 до 1958 года она входила в состав Новосельского района, с 1932 до 1935 и с 1958 года — входит в состав Стругокрасненского района. С января 1995 до апреля 2015 года деревня являлась административным центром Цапельской волости..  

С апреля 2015 года с упразднением Цапельской волости деревня входит в состав Новосельской волости.

Этимология названия 
До сих пор не существует однозначной версии происхождения названия деревни. По одной из них, это могло быть связано с качеством тракта, проходившем тут в XVIII веке, и имевшем неровную, ухабистую поверхность. Проезжающие здесь в то время на конной тяге сани и телеги, переваливаясь с одного ухаба на следующий, как бы цапа́лись своей задней частью за очередной ухаб. («цапа́ть» в псковском говоре — хватать, цеплять, задевать).

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района